Biancamaria Scarcia – orientalista e scrittrice italiana
Gianroberto Scarcia – orientalista, linguista e traduttore italiano
Riccardo Scarcia – filologo classico, latinista e accademico italiano
Sante Scarcia – sollevatore italiano